De Veikkausliiga 2018 was het 88ste seizoen in het hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Aan de competitie deden twaalf teams mee. Het seizoen begon op 7 april 2018 en werd beëindicht op 27 oktober 2018. HJK Helsinki was de verdedigend kampioen van afgelopen seizoen.

Eind september 2018 stond HJK Helsinki al met een straatlengte voor op haar achtervolgers en behaalde de 29ste landstitel in haar bestaan. Topscorer werd João Klauss De Mello met 21 doelpunten, waarvan 3 rake strafschoppen.

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

"KPV wint over twee duels op basis van het uitdoelpunt bij TPS en promoveert naar de hoogste divisie"

Statistieken

Topscorers

Assists

Prijzen

Maandelijkse prijzen

Externe link
Officiële site

2018
Competitievoetbal 2018